Homa steht für:
 Homa (Vorname), weiblicher Vorname, siehe
 Homa Darabi
 Homa (Vogel), dem Fabelwesen Greif ähnlicher Vogel sowie, darauf bezogen, Symbol und Zeitschrift der Fluglinie Iran Air
 Homa, rituelle Feuerpraxis v. a. im Hinduismus; siehe Agni
 Homa (Sprache), nicht mehr gesprochene afrikanische Sprache

Geographie:
 Mount Homa, Vulkanberg in Kenia
 Homa Bay, Ort in Kenia
 Homa Bay County (ehemals Homa Bay District), County in Kenia
 Bistum Homa Bay, römisch-katholische Diözese in Kenia

HOMA steht für:
 Homeostasis Model Assessment, Methode zur Bestimmung der Insulinresistenz (HOMA-Index)
 Verordnung über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den deutschen Forsten, kurz Holzmessanweisung (HOMA), Regelung für die Vermessung und Sortierung von Rohholz
 HOMA (HOmann-MArgarine), eine Lebensmittel-Marke; siehe Homann Feinkost